Д’Орнано () — французский дворянский род корсиканского происхождения, к которому принадлежал национальный герой Корсики Сампьеро Корсо (1498—1567).

Известные представители рода 
 д’Орнано, Альфонс (1548—1610) — маршал Франции.
 д’Орнано, Жан-Батист (1581—1626) — маршал Франции, сын предыдущего.
 д’Орнано, Филипп Антуан (1784—1863) — генерал Наполеоновской армии, маршал Франции (1861).
 д’Орнано, Мишель (1924—1991) — французский политик, губернатор Нормандии, потомок Филиппа Антуана д’Орнано.
 д’Орнано, Юбер (род. 1926) — основатель французской парфюмерной компании Sisley, младший брат Мишеля.

Связанные понятия 
 Тараво-Орнано — кантон на Корсике.
 Мишель д’Орнано (стадион) — стадион в городе Кан, Нормандия, Франция, названный в честь губернатора Нормандии Мишеля д’Орнано. 
 Орнано — фамилия банкира в повести «Три вора» Умберто Нотари и её советской экранизации.

См. также 
 Орнан